Stolpen steht für:

 Stolpen, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Stolpen, Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Słupy (Dywity) in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 De Stolpen, Ort in der Gemeinde Schagen, Provinz Noord-Holland, Niederlande
 Burg Stolpen, Höhenburg in der Stadt Stolpen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Stolp (Begriffsklärung)
 Stolpe
 Stolper